Assur-nirari ist der Name von:
 Aššur-nirari I., König von Assyrien
 Aššur-nirari II., König von Assyrien
 Aššur-nirari III., König von Assyrien
 Aššur-nirari IV., König von Assyrien
 Aššur-nirari V., König von Assyrien